Никола́й Алёшин:
 Алёшин, Николай Кузьмич (1915—?) — советский спортсмен, футболист и хоккеист.
 Алёшин, Николай Павлович (1941—2023) — профессор, академик РАН.
 Алёшин, Николай Владимирович (род. 1978) — префект ВАО города Москвы.
 Алёшин, Николай Сергеевич (1910—1944) — Герой Советского Союза.
 Алёшин, Николай Фёдорович (1941—2015) — российский и советский писатель, поэт.